Joni Finell (né le  à Helsinki, Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|2000-2001 ||Espoo Blues ||Jr. C SM-sarja ||14 ||5 ||5 ||10 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 ||Espoo Blues ||Jr. C SM-sarja ||5 ||2 ||2 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Espoo Blues ||Jr. B SM-sarja ||19 ||6 ||5 ||11 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||Espoo Blues ||Jr. B SM-sarja ||25 ||2 ||7 ||9 ||24 ||8 ||3 ||2 ||5 ||6
|-
|2003-2004 ||Espoo Blues ||Jr. A SM-sarja ||34 ||1 ||4 ||5 ||4 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|- 
|2004-2005 ||Espoo Blues ||Jr. A SM-sarja ||28 ||5 ||6 ||11 ||18 ||7 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2005-2006 ||Espoo Blues ||Jr. A SM-sarja ||30 ||12 ||10 ||22 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Team Finland U20 ||Mestis ||3 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Espoo Blues || SM-liiga ||23 ||0 ||2 ||2 ||6 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2006-2007 ||HC Salamat Kirkkonummi ||Mestis ||15 ||3 ||2 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Espoo Blues || SM-liiga ||11 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Kiekko-Vantaa ||Mestis ||19 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|2004 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior -18 ans || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

Naissance en juillet 1986
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Helsinki